En gastronomía, cabello de ángel puede referirse a:
 Cabello de ángel, postre compuesto por fibras caramelizadas de la pulpa de frutas cucurbitáceas;
Cabello de ángel, variedad fina de pasta;
Cabello de ángel, mermelada hecha con calabaza de Siam;
en botánica:

 Cabello de ángel (Stipa pennata), planta herbácea de Europa;
 Cabello de ángel (Calliandra houstoniana var. anomala), planta fabácea de Mesoamérica;

otros:

 El algodón silíceo o «cabello de ángel», es un fenómeno que se produce en épocas de otoño generalmente en varias partes del planeta ;